Боли́вар () — провинция в центральной части Эквадора. Площадь — 3940 км². Население по данным на 2010 год — 183 641 человек. Административный центр — город Гуаранда.

География 
Расположена в западной кордельере Анд. В большей части провинции распространён довольно прохладный горный климат сьерры, для предгорьев характерен тёплый тропический климат.

Административное деление 

В административном отношении делится на 7 кантонов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Провинции Эквадора